De Deutscher Handballbund (DHB) is de koepelorganisatie in Duitsland voor de beoefening van het handbal. De DHB organiseert het handbal in Duitsland en vertegenwoordigt het Duitse handbal op internationale sportevenementen.

De bond is opgericht in 1949 en sinds 1950 lid van de Internationale Handbalfederatie. De DHB werd na de eenwording van Duitsland in 1991 ook lid van de Europese Handbalfederatie. Anno 2020 telde de federatie 754.958 leden, verspreid over 4.163 verenigingen. Daarmee is de DHB de grootste van alle nationale handbalbonden.

Nationale ploegen 
 Duits handbalteam (mannen)
 Duits handbalteam (vrouwen)
 Duits handbalteam junioren (mannen)
 Duits handbalteam junioren (vrouwen)
 Duits handbalteam jeugd (mannen)
 Duits handbalteam jeugd (vrouwen)

Ledenaantallen 
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Per deelstaat

Mannen

Vrouwen

Verenigingen

Per bond

Mannen

Vrouwen

Verenigingen 

Handbalbond
Handbal
Bond